Île Plate peut désigner :
 l'île Plate, une île de Maurice dans le district de Rivière du Rempart ;
 l'île Plate, une île de Maurice dans la région autonome de Rodrigues ;
 l'île Plate, une île de France dans les Côtes-d'Armor.